Birger Magnusson (1210–1266) – jarl Szwecji
 Birger I Magnusson (1280–1321) – król Szwecji, wnuk jarla Birgera